Caponina är ett släkte av spindlar. Caponina ingår i familjen Caponiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Caponina